Родрі́гес () — популярне прізвище іспанського походження, патронім, утворений від чоловічого імені Родріго. Також розповсюджене в країнах Латинської Америки.

Чоловіки 
 Алекс Родрігес (1975) — американський бейсболіст.
 Алекс Родрігес (1990) — панамський футболіст.
 Альберто Родрігес
 Андрес Родрігес (1923 — 1997) — парагвайський політик, президент Парагваю (1989—1993).
 Антоніо Родрігес Мартінес (1979) — іспанський футболіст, воротар.
 Арлей Родрігес (1993) — колумбійський футболіст.
 Давід Омар Родрігес Баррера (1989) — іспанський футболіст, захисник.
 Даріо Родрігес (1974) — уругвайський футболіст.
 Джессі Родрігес (2000) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBC.
 Едуардо Родрігес (1918—2000) — аргентинський футболіст.
 Енріке Фернандес Родрігес (1935—1993) — радянський, український кінохудожник іспанського походження.
 Жерсон Родрігес (1995) — люксембурзький футболіст португальського походження.
 Ігнасіо Родрігес (1956) — мексиканський футболіст, воротар.
 Кевін Родрігес (2000) — еквадорський футболіст, нападник.
 Клаудіо Морель Родрігес (1978) — парагвайський футболіст.
 Леонардо Родрігес (1966) — аргентинський футболіст.
 Максі Родрігес (1981) — аргентинський футболіст.
 Маріано Оспіна Родрігес (1805—1885) — президент Нової Гранади та Гранадської Конфедерації.
 Місаель Родрігес (1994) — мексиканський боксер.
 Ніколас Родрігес Пенья — аргентинський політик.
 Пабло Родрігес Дельгадо (2001) — іспанський футболіст.
 Педро Родрігес (1987) — іспанський футболіст.
 Педро Родрігес (1986) — кубинський боксер.
 Райбер Родрігес (1990) — венесуельський борець греко-римського стилю.
 Рауль Родрігес Наварро (1987) — іспанський футболіст.
 Рікардо Родрігес Суарес (1974) — іспанський футбольний тренер.
 Роберт Родрігес (1968) — американський кінорежисер.
 Родольфо Родрігес (1956) — уругвайський футболіст.
 Сіксто Родрігес (1942) — американський співак і автор пісень.
 Франсіско Родрігес (1981) — мексиканський футболіст.
 Хамес Родрігес (1991) — колумбійський футболіст.
 Хесе Родрігес (1993) — іспанський футболіст.
 Хонатан Родрігес — уругвайський футболіст.
 Хорхе Алессандрі Родрігес — президент Чилі.
 Хосе Луїс Родрігес (1997) — уругвайський футболіст.
 Хосе Хоакін Камачо-і-Родрігес — член урядового Тріумвірату Сполучених Провінцій Нової Гранади.
 Хосе Хоакін Родрігес Селедон — 13-й президент Коста-Рики.

Жінки 
 Алісія Родрігес ( 1935) — мексиканська акторка та громадська діячка.
 Белен Родрігес ( 1984) — аргентинська фотомодель.
 Вероніка Родрігес ( 1991) — венесуельсько-американська порноакторка.
 Ірина Родрігес ( 1977) — іспанська спортсменка, олімпійська медалістка.
 Мішель Родрігес ( 1978) — американська акторка.

Див. також 
 Родри́гес () — найсхідніший із Маскаренських островів, що в Індійському океані.

Іспанські прізвища